Dieser Artikel führt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Alpecin-Fenix (bis Juni) bzw. Alpecin-Deceuninck (ab Juli) in der Saison 2022 auf.

Mannschaft

Siege

Weblinks 
 

Radsportteam 2022